Bobby Valentino – violinista, chitarrista, cantautore e attore britannico
Bobby Valentino – cantante statunitense meglio noto come Bobby V